Parti du peuple de Sierra Leone, en , un parti politique en Sierra Leone
 Sri Lanka Podujana Peramuna, un parti politique au Sri Lanka
 , un protocole de Réseau informatique, sur la Couche liaison de données, la seconde couche des sept couches du modèle OSI.